Лівін (пол. Liwin) — село в Польщі, в гміні Мала Весь Плоцького повіту Мазовецького воєводства.
 Марк Лівін (при народженні — Валерій Катерушин) — сучасний український письменник, журналіст.

Див. також
 Левін